personen
 Mary Robinson (dichteres), Engels dichteres (1757-1800)
 Agnes Mary Frances Robinson, Engelse dichter en literatuurcritica (na haar huwen Agnes Mary Frances Duclaux geheten, maar haar werk is vooral bekend onder de naam Mary F. Robinson) (1857-1944)
 Mary Robinson (Iers president), Iers president (geboren 1944)
 Mary Robinson (Brits politica), Brits politica (geboren 1955)
 Mary Robinson (Maid of Buttermere), schaapherder uit Melvyn Bragg's roman The Maid of Buttermere (1987)

 overig
 Mary Robinson (schip, 1854), Amerikaanse klipper, betrokken bij de handel in guano

Zie ook 
 Mary Robison, Amerikaans fictie-schrijfster en hoogleraar (geboren 1949)